

30 сентября 

 Асеев, Владимир Георгиевич (75) — советский и российский ученый, доктор психологических наук, профессор .
 Диалло, Хама (83) — буркинийский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Верхней Вольты (1983—1984) .
 Ирада Ровшан (46) — учёный-архитектор, кандидат архитектуры, руководитель лаборатории Шекинского Регионального Научного Центра фольклороведения и народного творчества НАНА, член Союза Архитекторов Азербайджана.
 Алпоин Калван, Гильерме (77) — португальский военный и политик. Противник Апрельской революции, активист антикоммунистического и антимарксистского сопротивления .
 Краснопёров, Георгий Васильевич (76) — советский и российский актёр, заведующий труппой Одесского театра юного зрителя им. Н. Островского .
 Крешпу, Витор Перейра (81) — португальский государственный деятель, председатель парламента Португалии (1987—1991) .
 Лабурдетт, Элина (95) — французская актриса («Дамы Булонского леса») .
 Мокк, Джерри (88) — американский пилот, первая женщина, в одиночку облетевшая земной шар .
 Перл, Мартин Льюис (87) — американский физик, профессор, общественный деятель, лауреат премии Вольфа (1982), лауреат Нобелевской премии по физике (1995) .
 Самсонов, Евгений Борисович (88) — советский гребец, трёхкратный чемпион Европы (1953, 1954, 1955), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952), заслуженный тренер СССР по академической гребле .
 Сарич, Срджан (36) — сербский баскетбольный тренер («Спарта&К»); рак .
 Сидоренко, Георгий Иванович (89) — советский и белорусский кардиолог, академик Национальной академии наук Белоруссии (1996), заслуженный деятель науки БССР (1985), заслуженный изобретатель БССР (1990) .
 Собченко, Владимир Фёдорович (84) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Лаосской Народно-Демократической Республике (1980—1986) и в Тунисской Республике (1986—1991) .
 Хансен, Эрик (74) — датский байдарочник, чемпион и призёр Олимпийских игр в Риме (1960), призёр Олимпийских игр в Мехико (1968) .

29 сентября 

 Акопян, Давид Суренович (64) — армянский политический деятель, основатель и руководитель Марксистской партии Армении (с 1997 года) .
 Безгин, Игорь Дмитриевич (77) — советский и украинский театровед, учёный, педагог, заведующий кафедрой организации театрального дела Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (1975—2014) .
 Бойер, Мигель (75) — испанский экономист и государственный деятель, министр экономики, финансов и торговли (1982—1985) .
 Маршессо, Ив (61) — французский актёр («Форт Боярд» — Лябуль); рак пищевода .
 Налепка, Йозеф (89) — чешский антифашист, дипломат и деятель славянского движения, генеральный секретарь Международного славянского комитета (с 2007 года), брат Яна Налепки .
 Нишизава, Луис (95) — мексиканский художник .
 Халиуллин, Гильмулла Закиуллович (82) — российский религиозный деятель и публицист; имам-хатыб, член Совета Старейшин .

28 сентября 

 Абс, Дэнни (91) — британский поэт .
 Бисярин, Игорь Александрович (73) — советский и российский инженер-конструктор, заместитель главного конструктора НИИ измерительных приборов — Новосибирского завода им. Коминтерна, лауреат Государственной премии СССР за разработку радиолокационной станции 9С15М .
 Гуссен, Дэн (64) — американский боксёрский промоутер и функционер; рак печени .
 Кончакова, Антонина Ивановна (86) — советская актриса кино и дубляжа .
 Лапшин, Владимир Ильич (57) — советский хоккеист, игрок челябинского «Трактора» (1977—1983) .
 Могильников, Юрий Гурьянович (69) — советский хоккеист и тренер, игрок челябинского «Трактора» (1966—1978), заслуженный тренер РСФСР .
 Николай (Корняну) (90) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Тимишоарский, митрополит Банатский (c 1962 года) .
 Поликарпов, Сергей Константинович (67) — советский и российский писатель, лауреат премии «Александр Невский» .
 Полкунен, Сиркка (86) — финская лыжница, чемпионка зимних Олимпийских игр в Кортина д’Ампеццо (1956) .
 Сарагоса, Браулио (35) — мексиканский политик, генеральный секретарь Партии национального действия; убит .
 Скоумал, Петр (76) — чешский композитор и музыкант .
 Тонков, Евгений Леонидович (74) — советский и российский математик, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Удмуртского государственного университета, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001) .
 Эльби, Валентина Андреевна (101) — советская и российская писательница, телевизионный редактор, заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1989) .

27 сентября 

 Абдельмаджид Лахаль (74) — тунисский актёр театра и кино, театральный режиссёр .
 Агьен, Габи (93) — французский модельер, основательница дома моды Chloé .
 Голдберг, Сара (40) — американская актриса .
 Крикмор, Флойд (98) — старейший в мире клоун, выступал под псевдонимом Creeky .
 Морпурго Дэвис, Анна (77) — британский лингвист и историк итальянского происхождения .
 Онуфриев, Анатолий Тимофеевич (83) — советский и российский учёный в области газовой динамики и теплообмена, доктор физико-математических наук и профессор МФТИ .
  (88) — французский издатель и редактор .
 Сергеенков, Владимир Нилович (75) — советский партийный и российский государственный деятель, губернатор Кировской области (1996—2004) .
 Смирнов, Владислав Вячеславович (74) — советский и российский филолог, краевед, журналист и поэт, доктор филологических наук, профессор Южного федерального университета; ДТП .
 Фостер, Юджи (42) — американская писательница-фантаст, лауреат Премии «Небьюла» за лучшую короткую повесть (2010) .
 Чжан Сяньлян (78) — китайский поэт, прозаик .
 Шитарёв, Игорь Леонидович (74) — советский и российский хозяйственный и научный деятель, генеральный директор ОАО «Моторостроитель» (ныне ОАО «Кузнецов») (1987—2008), заслуженный авиадвигателестроитель России, профессор .

26 сентября 
 Асемкулов, Таласбек Баймухамедович (59) — советский и казахстанский писатель и музыкант .
 Горигледжан, Евгений Алексеевич (80) — советский и российский инженер-конструктор, генеральный конструктор атомных подводных лодок специального назначения в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин», лауреат Государственной премии Российской Федерации (1994) .
 Маккарти, Майкл (68) — американский актёр .
 Махнач, Леонид Владимирович (80) — советский режиссёр документального кино, народный артист РСФСР (1979) .
 Мелконян, Аркадий Иванович (71) — советский и российский журналист, собственный корреспондент программы «Время» (1984—2002), публицист .
 Цофнас, Арнольд Юрьевич (77) — советский и украинский учёный-философ, профессор .

25 сентября 

 Долбоносов, Владимир Николаевич (65) — советский футболист («Динамо» Москва), капитан команды (1972—1974), чемпион Европы среди юниоров (1967) .
 Йоала, Яак (64) — советский и эстонский певец, заслуженный артист Эстонской ССР (1979) .
 Карельская, Римма Клавдиевна (87) — советская балерина, педагог, солистка Большого театра (1946—1973), народная артистка РСФСР (1967) .
 Симонян, Гриша Варданович (19) — российский футболист, игрок команды «Терек»; рак мозга .
 Тайлер, Дороти (94) — британская легкоатлетка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту (1936, 1948) .
 Тихич, Сулейман (62) — боснийский государственный деятель, член Президиума Боснии и Герцеговины (2002—2006) .
  (64) — немецкий граффитист, более известный под псевдонимом Оз .
 Чернышёв, Владимир Борисович (78) — советский и российский энтомолог, заслуженный профессор кафедры энтомологии Московского университета, академик Российской экологической академии, почётный член Русского энтомологического общества .

24 сентября 

 Беркес, Экарт (65) — западногерманский легкоатлет, победитель чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении в Софии (1971) на дистанции 60 м с барьерами .
 Бугреев, Анатолий Владимирович (81) — советский и российский актёр, артист Приморского краевого академического драматического театра им. Горького, народный артист Российской Федерации (2001) .
 Гродецкий, Владимир Павлович (63) — советский и российский инженер и организатор производства, генеральный директор ОАО «Ижевский машиностроительный завод» (1996—2010) .
 Кадышевский, Владимир Георгиевич (77) — советский и российский физик-теоретик, специалист в области теории элементарных частиц и физики высоких энергий, академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) .
 Кыйв, Мадис (84) — советский и эстонский учёный-физик и писатель .
 Новичков, Валерий Васильевич (62) — советский и российский журналист, главный редактор журнала «Аврора» (с 2010 года) .
 Плявин, Александр Владимирович (54) — российский музыкант, бас-гитарист («Квартал», «Би-2») .
 Хогвуд, Кристофер (73) — британский клавесинист, дирижёр, музыковед .
 Шекау, Абубакар (44) — лидер нигерийской террористической организации «Боко харам» (с 2009 года) (о смерти стало известно в этот день) .

23 сентября 
 Ашуров, Симха (73) — израильский художник, председатель Союза художников — горских евреев Израиля .
 Бабаева, Алавия (93) — советская и азербайджанская писательница, переводчица и сценарист, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1979) .
 Гришин, Николай Павлович (78) — советский партийный и государственный деятель, председатель Саратовского облисполкома (1989—1992) .
 Эйрамджан, Анатолий Николаевич (77) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и писатель .

22 сентября 

 Бокун, Лариса Петровна (88) — советский тренер по фехтованию, тренер сборной СССР по фехтованию на Олимпийских играх 1968, 1972, 1976, 1980 годов, заслуженный тренер СССР по фехтованию .
 Кабрита, Фернанду (91) — португальский футболист и тренер, главный тренер сборной Португалии (1983—1984) .
 Крысин, Павел Афиногенович (91) — советский и российский журналист и писатель, участник Великой Отечественной войны, председатель правления Союза журналистов Чувашии (1971—1984), государственного комитета Чувашии по телевидению и радиовещанию .
 Павлов, Виктор Владимирович (91) — советский конструктор, генеральный директор Ленинградского научно-производственного объединения «Гранит» — директор Центрального НИИ «Гранит» (1965—1985), Герой Социалистического Труда (1984) .
 Прадхан, Сахана (87) — непальский государственный деятель, министр иностранных дел Непала (2007—2008) .
 Пумпянская, Семирамида Николаевна (97) — советский кинодокументалист, лауреат Ленинской премии (1980), одна из создательниц документальной киноэпопеи «Великая Отечественная» .
 Сареи, Алексис (80) — государственный деятель Папуа — Новой Гвинеи, президент непризнанной Республики Северных Соломоновых островов (1975—1976), премьер-министр провинции Северных Соломоновых островов (1976—1980,1984—1987) .
 Червоненкис, Алексей Яковлевич (76) — советский и российский учёный, ведущий сотрудник Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН .
 Ямов, Василий Захарович (81) — советский и российский учёный в области ветеринарии, директор Всероссийского (до 1992 года — Всесоюзного) НИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии (1973—1998), академик РАН (2013; академик ВАСХНИЛ с 1990), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993) .

21 сентября 

 Вернер, Ян (68) — польский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976), многократный чемпион Европы .
 Гриффитс, Линда (57) — канадская актриса и драматург  .
 Джонс, Колдуэлл (64) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за ведущие клубы НБА .
 Ибрагимов, Мирзаолим Ибрагимович (86) — советский узбекский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1989—1990), председатель Верховного Совета Узбекской ССР (1990—1991) .
 Имами, Беса (86) — албанская актриса  .
 Кляшторный, Сергей Григорьевич (86) — советский и российский востоковед, заведующий сектором Центральной Азии и отделом Центральной и Южной Азии ИВР РАН .
 Коновалова, Галина Львовна (98) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (1993) .
 Ларионов, Никита Ларионович (82) — советский и российский писатель и спортсмен, призёр международных спортивных соревнований среди ветеранов .
 Паульман, Юрген (80) — чилийский бизнесмен, основатель и владелец чилийской авиакомпании Sky Airline .
 Сигей, Сергей Всеволодович (67) — русский поэт, филолог .
 Стариков, Евгений Николаевич (90) — советский хоккеист, участник Великой Отечественной войны.
 Форнабайо, Франческо (?) — итальянский спортивный пилот, чемпион Италии по акробатическому пилотажу; авиакатастрофа .
 Харари, Михаэль (87) — деятель израильских спецслужб, глава подразделения «Кейсария» службы внешней разведки «Моссад», руководитель операции «Гнев Божий» .
 Ченчи, Сесилия (72) — аргентинская актриса .
 Чипчиков, Борис Магометович (65) — советский и российский писатель .
 Якоби, Пеэтер (73) — эстонский актёр («Последняя реликвия») .

20 сентября 

 Полли Берген (84) — американская актриса, певица и предприниматель, лауреат премии «Эмми» (1957) и номинант на «Золотой глобус» .
 Березовой, Анатолий Николаевич (72) — советский и российский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза (1982) .
 Бланко, Юниорки (27) — кубинский борец, победитель Кубка мира по вольной борьбе (2011); самоубийство .
 Бракнер, Кейт Аллан (90) — американский физик-теоретик, член Национальной АН (1969) .
 Дои, Такако (85) — японский политический и государственный деятель, председатель палаты представителей парламента Японии (1993—1996) .
 Клёнов, Павел Никитич (90) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР (1973) .
 Паршин, Анатолий Алексеевич (90) — советский организатор производства, генеральный директор производственного объединения «Красный котельщик» (1975—1987), Герой Социалистического Труда (1986) .
  (82) — нидерландский режиссёр, лауреат Берлинского кинофестиваля (1961) .
 Черами, Пино (92) — бельгийский велогонщик, победитель гонки Париж — Брюссель (1961), первый победитель гонки Брабантсе Пейл (1961) .

19 сентября 

 Браттиа, Гунтрам (47) — австрийский актёр, лауреат Берлинского кинофестиваля (2000)  .
 Галкин, Павел Николаевич (82) — советский и украинский хозяйственный деятель, директор Запорожского титано-магниевого комбината (1972—1993), Герой Социалистического Труда (1986) .
 Драйер, Хайнц (82) — немецкий аграрий, иностранный член РАСХН (2012—2014), иностранный член РАН (2014) .
 Лонг, Одри (92) — американская актриса .
 Новиков, Виктор Сергеевич (85) — советский и российский скульптор и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1991) .
 Павлуцких, Геннадий Геннадьевич (53) — советский и российский историк, декан исторического факультета Курганского государственного университета (с 2003 года), лауреат премии губернатора Курганской области за серию краеведческих работ .
 Попонина, Любовь Валентиновна (66) — советский и российский театральный режиссёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2005) .
 Сайфутдинов, Ирик Суюндукович (53) — российский лётчик и спортсмен, неоднократный призёр и организатор чемпионатов России по самолётному спорту; авиакатастрофа .
 Фелисиано, Франсиско (73) — филиппинский композитор и дирижёр, народный артист Филиппин по музыке .
 Хеффнер, Авраам (79) — израильский режиссёр, лауреат премии «Офир» (2004)  .

18 сентября 

 Ахундов, Эльдар Балага оглы (65) — советский и азербайджанский певец, солист Образцового военного оркестра Министерства обороны, народный артист Азербайджана .
  (69) — колумбийский композитор, музыкант и фольклорист; рак .
 Ивановский, Олег Генрихович (92) — советский конструктор ракетно-космической техники, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, ведущий конструктор космического корабля «Восток», почётный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского; участник Парада Победы 1945 года, полковник .
 Удзава, Хирофуми (86) — японский экономист .
 Уилер, Кенни (84) — канадский джазовый трубач и композитор .

17 сентября 

 Аль-Хабиб, Ахмед (?) — ливийский военачальник, начальник штаба Военно-воздушных сил Ливии (2013—2014), бригадный генерал; убит .
  (71) — финский киноисторик .
 Гамильтон, Джордж (77) — американский кантри-певец .
 Гусин, Андрей Леонидович (41) — украинский футболист и тренер; автокатастрофа .
 Кан, Гюнтер (80) — американский дерматолог и филантроп, введший в клиническую практику препарат миноксидил .
 Кузнецова-Чапчахова, Галина Григорьевна (79) — советская и российская писательница (о смерти стало известно в этот день) .
 Музыченко, Юрий Васильевич (76) — советский и российский актёр, артист Омского академического театра драмы, заслуженный артист Российской Федерации (1999) .
 Пономаренко-Ухаботина, Танина Ивановна (86) — советская артистка цирка, заслуженная артистка Российской Федерации (1997) .
 Соррилья, Чина (92) — уругвайская актриса («Богатые и знаменитые») .

16 сентября 
 Затварская, Оксана Илларионовна (92) — советская театральная актриса, заслуженная артистка Украинской ССР (1954) .
 Мамичев, Сергей Петрович (84) — советский государственный деятель, заместитель министра гражданской авиации СССР (1979—1981) .
 Москалёв, Лев Николаевич (80) — советский и российский борец, мастер спорта СССР, неоднократный призёр чемпионатов СССР по самбо, чемпион мира по самбо среди мастеров (2002, 2003) .

15 сентября 
 Андерсон, Джон (97) — американский политик, губернатор Канзаса (1961—1965) .
 Беличко, Тед (71) — американский учёный-механик, лауреат медали Тимошенко (2001) .
 Богати, Пост Бохадур (61) — непальский политик, министр информации и коммуникаций, министр культуры, туризма и гражданской авиации .
 Волошина, Елена Константиновна (90) — советская и российская актриса, солистка-вокалистка Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского, народная артистка РСФСР (1991) .
 Гордон, Юджин (84) — американский физик, лауреат медали Эдисона (1984) 
 Кознова, Ольга Васильевна (87) — советский и российский режиссёр, сценарист, актриса, заслуженная артистка РСФСР (1988) .
 Романов, Николай Романович (91) — князь рода Романовых, меценат, писатель и историк, праправнук императора Николая I .
 Хофи, Ицхак (87) — израильский военный и политический деятель, генерал-майор; директор Моссада (1974—1982) .
 Шубигер, Юрг (77) — швейцарский писатель и психотерапевт, известный своими книгами для детей .

14 сентября 

 Альварес, Исидоро (79) — испанский бизнесмен, генеральный директор самой крупной сети универсальных магазинов в Европе El Corte Inglés .
 Глинка, Мирослав (42) — чешский и словацкий хоккеист, чемпион мира (2002) в составе сборной Словакии, самоубийство .
 Келехсаев, Давид (15) — российский дзюдоист, чемпион Европы и России среди юниоров; сердечная недостаточность .
 Ларин, Юрий Николаевич (78) — советский и российский художник, член Союза художников СССР, сын Николая Бухарина 
 Ленни, Энгус (84) — шотландский актёр .
 Лукашук, Роман (22) — белорусский гандболист, игрок команды СКА (Минск) и сборной Белоруссии; последствия травмы .
 Мусина, Светлана Есболаевна (70) — советская и казахстанская журналистка, радиоведущая, переводчица и публицист .
 От, Тони (72) — американский карикатурист, лауреат Пулитцеровской премии (1976) .
 Самарцев, Владимир Иванович (72) — советский и украинский певец, солист Луганской областной филармонии, народный артист Украины .
 Химичев, Борис Петрович (81) — советский и российский актёр театра им. Моссовета и кино, народный артист Российской Федерации (1993) .

13 сентября 

 Галич, Милан (76) — югославский футболист, игрок национальной сборной СФРЮ (1959—1965), олимпийский чемпион летних Игр в Риме (1960) .
 Марцев, Пётр Павлович (52) — советский и белорусский журналист и издатель .
 Ольков, Александр Кузьмич (61) — советский и российский актёр, режиссёр и сценарист неигрового кино .
 Петровская, Ира Фёдоровна (94) — советский и российский историк искусства, доктор искусствоведения, педагог .
 Сакуненко, Дмитрий Николаевич (84) — советский конькобежец, двукратный чемпион России по конькобежному спорту, абсолютный чемпион СССР, рекордсмен мира в классическом многоборье .
 Фоерберг, Шарль Исаакович (69) — украинский актёр театра кукол, заслуженный артист Украины (1994) .

12 сентября 

 Абейд, Атеф (82) — египетский государственный деятель, премьер-министр Египта (1999—2004) .
 Акимцева, Татьяна Владимировна (58) — российский адвокат; убита .
 Бардон, Джон (75) — английский актёр  .
 Густафсон, Джон (72) — английский бас-гитарист (Ian Gillan Band; Roxy Music) .
 Кузьмин, Василий Михайлович (90) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .
 Маркус, Шломо (104) — израильский библиотекарь и пчеловод; активист сионистского движения, «первый еврейский поселенец» в Восточном Иерусалиме (о смерти стало известно в этот день) .
 Махмудова, Тамилла Заидовна (83) — советская и азербайджанская пианистка, народная артистка Азербайджана, заслуженная артистка Российской Федерации (1994) .
 Минкин, Юрий Борисович (57) — российский преподаватель, предприниматель, председатель совета директоров ЗАО «Инфраструктура-холдинг» .
 Осипенко, Вячеслав Александрович (?) — белорусский дипломат, посол Белоруссии в Молдавии (2009—2014) .
 Пейсли, Иан (88) — североирландский политик, основатель Демократической юнионистской партии, Первый министр Северной Ирландии (2007—2008) .
 Поспеловский, Дмитрий Владимирович (79) — канадский историк, публицист русского происхождения, экономист и советолог либерального направления .
  (53) — американский создатель компьютерной игры Lode Runner .
 Сэмпл, Джо (75) — американский джазовый музыкант .
 Чжоу Вэйчжи (98) — китайский политик, музыкант и композитор, министр культуры КНР (1980—1982) .

11 сентября 

 Дюамель, Антуан (89) — французский композитор .
 Кру, Стэнли Роберт (82) — американский автор песен (The Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore), Lady Marmalade) .
 Матасса, Козимо (88) — американский звукорежиссёр, лауреат премии «Грэмми» (2007) .
 Мифтахов, Альберт Ленарович (54) — советский и российский башкирский государственный деятель, первый секретарь Башкирского областного комитета ВЛКСМ (1990—1991) и республиканского комитета Союза демократической молодёжи Башкортостана (1991—1994) .
 Синден, Дональд (90) — британский актёр .
 Тензин Цультим (67) — российский религиозный деятель, Камбы-лама Тувы .
 Фуксбергер, Йоахим (87) — немецкий актёр .
 Хватова, Елена Михайловна (89) — советский и российский биохимик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1986) .
 Эллис, Мирко (91) — швейцарский актёр («Красное и чёрное», «Ганнибал») .

10 сентября 

 Аненков, Владимир Викторович (77) — советский регбист, советский и российский спортивный судья, неоднократный призёр чемпионата СССР по регби, судья международной категории, многолетний директор судейского корпуса Всесоюзной и Всероссийской федерации регби .
 Ботин, Эмилио (79) — испанский аристократ и миллиардер, председатель совета директоров Grupo Santander .
 Виславски, Йоаким (73) — югославский и сербский футболист («Партизан») и тренер, четырёхкратный чемпион Югославии по футболу (1961, 1962, 1963, 1965)  .
 Гарриду, Антониу (81) — португальский футбольный судья международной категории .
 Карасаева, Айша Султаналиевна (102) — советская и киргизская актриса, первая женщина в истории Киргизии, исполнившая главную роль в кино (1927) .
 Кил, Ричард (74) — американский актёр .
 Нелсон, Эдвард (82) — американский математик, один из авторов проблемы Нелсона — Эрдёша — Хадвигера .
 Сакаи, Йосинори (69) — японский легкоатлет, чемпион Азиатских игр (1966) в эстафете 4×400 метров, который зажёг олимпийский огонь в Токио (1964) .
 Шандор, Карой (85) — венгерский футболист .

9 сентября 

 Аббуд, Хассан — глава сирийской повстанческой группировки Ахрар аш-Шам; убит .
 Бурмака, Василий Антонович (96) — советский военный лётчик, участник Польского похода РККА и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946) .
 Джойс, Грэм (59) — английский писатель .
 Кагадеев, Сергей Владимирович (49) — советский и российский рок-музыкант, певец и актёр, участник группы «НОМ», лидер группы «Евро-НОМ» .
 Кафтанат, Михаил Иванович (68) — советский и молдавский артист балета, народный артист Молдавской ССР (1974), Герой Труда Вьетнама .
 Кезди-Ковач, Жолт (78) — венгерский кинорежиссёр .
 Мекебаев, Адам (74) — казахстанский писатель .
 Мунхалов, Афанасий Петрович (79) — советский и российский художник, классик якутского изобразительного искусства, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РСФСР .
 Пенья, Хосе Луис Хордан (83) — испанский инженер в области телекоммуникаций, психолог, получивший известность после того, как в середине 1960-х годов стал первым пропагандистом «феномена Уммо» .
 Скворцов, Лев Иванович (80) — российский учёный-филолог, профессор, ведущий радиопередачи «В мире слов» .
 Сутер, Роберт (57) — американский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (1980), участник «Чуда на льду» .
 Тучапский, Антонин (86) — чешский и британский композитор .
 Эванс, Хауэлл (86) — британский актёр .
 Янг, Роберт (49) — шотландский гитарист (Primal Scream) .

8 сентября 

 Барнс, Марвин (62) — американский баскетболист .
 Гессен, Эстер Яковлевна (91) — советская и российская писательница и переводчик, бабушка журналистки Маши Гессен .
 Кабанов, Юрий Евгеньевич (75) — советский гребец-байдарочник, тренер, чемпион мира (1966), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, многократный чемпион СССР .
 Карре, Дезире (91) — французский футболист («Ницца»), двукратный чемпион Франции (1951, 1952) .
 Конде, Норберто (83) — аргентинский футболист, член сборной Аргентины по футболу, чемпион Южной Америки (1955) .
 Костанов, Александр Иванович (61) — советский и российский учёный-историк, директор Российского государственного исторического архива (с 2013 года), заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор исторических наук .
 Кэти, Труэтт (93) — американский предприниматель, основатель и генеральный директор сети ресторанов быстрого питания Chick-fil-A .
 Нурмагамбетов, Куанышбай Ракишевич (73)  — казахстанский учёный-экономист, профессор, педагог .
 Оливеро, Магда (104) — итальянская оперная певица .
 Уилсон, Джеральд (96) — американский джазмен; трубач, композитор, руководитель оркестра .
 Устинов, Дмитрий Ефимович (93) — бригадир горнопромышленного управления, директор Ягодинского горно-обоготительного комбината (Магаданская область), Герой Социалистического Труда (1971) .

7 сентября 

 Адамец, Николай Васильевич (30) — белорусский футбольный вратарь («Волна» (Пинск), ранее — «Минск»); инсульт .
 Барабанов, Владимир Васильевич (65) — советский и российский учёный, декан факультета социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2010) .
 Гонсалес, Рауль (83) — филиппинский политик, министр юстиции (2004—2009) .
 Дорошенко, Марина Олеговна (33) — украинская баскетболистка .
 Кифер, Дон (98) — американский актёр .
 Кукушкин, Владимир Игнатьевич (85) — советский хоккеист и тренер «Авангард» (Омск) .
 Ли Сянлань (94) — китайская, японская и американская актриса японского происхождения .
 Ратибзад, Анаита (82) — афганский общественно-политический деятель, одна из первых женщин, избранных в парламент Афганистана, посол Афганистана в Югославии (1978—1979), вице-президент Афганистана (1980—1986) .
 Квон Ри Се (23) — южнокорейско-японская певица.

6 сентября 

 Гираш, Стефан (88) — американский актёр .
 Горшенина, Виктория Захаровна (94) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР .
 Зворыкина, Кира Алексеевна (94) — советская шахматистка, заслуженный мастер спорта СССР (1957), гроссмейстер (1978); внучатая племянница изобретателя ТВ Владимира Зворыкина .
 Мартин, Сет (81) — канадский хоккеист, вратарь, чемпион мира (1961) .
 Неверовский, Геннадий Сигизмундович (74) — советский и белорусский футбольный тренер, лучший детский тренер СССР (1982—1983), заслуженный тренер Беларуси .

5 сентября 
 Бэттл, Симона (25) — американская поп-певица, участница музыкальной группы  .
 Васильков, Игорь Юрьевич (50) — советский и российский журналист, телеведущий («Времечко»), радиоведущий; рак .
 Глинн, Молли (46) — американская театральная и киноактриса; несчастный случай .
 Каррет, Рафаэль (90) — аргентинский актёр, композитор и кинорежиссёр («Богатые и знаменитые») .
 Москалёв, Владимир Михайлович (64) — советский и киргизский актёр, артист Государственного национального русского театра драмы им. Ч. Айтматова, народный артист Киргизской Республики .
 Фельбермайер, Анни (87) — австрийская оперная певица .
 Хиннерс, Ноэль (78) — американский специалист в области космонавтики, руководитель исследовательских работ НАСА (1987—1989) .
 Черны, Карел (92) — чешский художник-постановщик, лауреат премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика (1985) («Амадей») .

4 сентября 

 Андрюкайтис, Мартинас (33) — литовский баскетболист, выступавший за национальную сборную, клубы «Днепр», «Политехника»; самоубийство .
 Банионис, Донатас Юозович (90) — советский и литовский актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР (1974), лауреат Государственных премий СССР (1967, 1977) .
 Каувенар, Геррит (91) — нидерландский поэт-экспериментатор, прозаик, журналист, переводчик .
 Котоньский, Влодзимеж (89) — польский композитор и музыковед .
 Мацкевич, Эдуард Олегович (75) — советский и казахстанский писатель .
 Панненберг, Вольфхарт (85) — немецкий протестантский теолог .
 Пинарелло, Джованни (92) — итальянский велогонщик и предприниматель, основатель фирмы Pinarello  .
 Пономарёв, Виктор Васильевич (91) — советский и азербайджанский художник, член Союза художников СССР и Азербайджанской Республики 
 Риверз, Джоан (81) — американская актриса и телеведущая, лауреат премии «Эмми» (1990) .
 Риссе, Жаклин (78) — французский поэт, филолог-итальянист, литературный критик и историк литературы, переводчик .
 Серати, Густаво (55) — аргентинский певец, музыкант и актёр (Soda Stereo) .
 Уинн, Дэвид (88) — британский скульптор, офицер Ордена Британской империи .
 Фалькуччи, Франка (88) — итальянский государственный деятель, министр образования (1982—1987) .

3 сентября 
 Горфинкель, Борис Исаакович (87) — советский и российский учёный, один из родоначальников направлений вакуумной электроники и индикаторной техники, профессор, доктор технических наук, действительный член Академии военных наук .
 Дитмар, Марина фон (99) — немецкая актриса театра и кино .
 Тюлебеков, Касым Хажибаевич (78) — советский казахстанский партийный и государственный деятель, первый секретарь Алма-Атинского обкома КПСС (1988—1991), Герой Социалистического Труда (1981) .

2 сентября 

 Вардис, Антонис (66) — греческий поп-певец .
 Ваханвати, Гоолам (65) — индийский государственный служащий, Генеральный прокурор Индии (2009—2014) .
 Головлёва, Нина Ивановна (83) — советский и российский театральный деятель, директор Нижегородского государственного театра юного зрителя (1973—2002), заслуженный работник культуры РСФСР (1984) .
 Двуреченский, Валентин Иванович (78) — советский и казахстанский государственный деятель, министр сельского хозяйства Казахской ССР (1990—1992), Герой Труда Казахстана (2011) .
 Дженсон, Джей Лаймон (79) — американский религиозный лидер, президент Объединённых апостольских братьев (1977—2014) .
 Дисента, Даниэль (76) — испанский актёр .
 Климчук, Борис Петрович (63) — украинский политик, губернатор Волынской области (1995—2002 и 2010—2014), чрезвычайный и полномочный посол Украины в Литве (2004—2008) и Азербайджане (2008—2010) .
 Орлов, Виталий Дмитриевич (91) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945) .
 Ракочи, Хелена (92) — польская гимнастка, четырёхкратная чемпионка мира (1950), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Рожньои, Шандор (83) — венгерский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в беге на 3000 метров с препятствиями, чемпион Европы (1954) .
 Сотлофф, Стивен (31) — американский журналист; убит .

1 сентября 

 Алиматов, Даврон (64) — советский и таджикский певец и актёр, народный артист Таджикистана .
 Барбоса, Фернандо (50) — уругвайский футболист, чемпион Уругвая в составе «Насьоналя» (1983) .
 Бобылёв, Александр Фадеевич (50) — украинский государственный деятель, депутат Верховной рады Украины VI созыва (2008—2012), генерал-лейтенант милиции (2006) .
 Варци, Елена (87) — итальянская актриса .
 Вятчанин, Аркадий Фёдорович (68) — советский спортсмен-пловец и российский тренер по плаванию, девятикратный чемпион РСФСР, заслуженный тренер России; отец пловца Аркадия Вятчанина .
 Гордани, Ахмед (37) — лидер сомалийской военной группировки Харакат аш-Шабаб, убит .
 Дженнингс, Джим (73) — американский баскетболист, баскетболист года конференции Ohio Valley (1963/64) .
 Диева, Римма Александровна (88) — советская и российская пианистка и педагог, заслуженный работник культуры РСФСР (1976), мать пианиста Андрея Диева .
 Йон, Готфрид (72) — немецкий актёр («Золотой глаз», «Астерикс и Обеликс против Цезаря») .
 Крокер, Диллард (89) — американский баскетболист, чемпион НБЛ (1948/49) .
 Панов, Николай Петрович (90) — советский и российский почвовед, академик РАН (2013; академик ВАСХНИЛ с 1982) .
 Пауэлл, Чарли (82) — американский боксёр-супертяжеловес .
  (86) — бразильский архитектор и дизайнер .
 Семёнов, Леонид Доржиевич (57) — советский и российский художник и педагог, заслуженный художник Российской Федерации (2007), лауреат международной премии «Новые имена» .
 Хиль, Марк (52) — филиппинский актёр .